Jess Stearn (1914-2002), journaliste et auteur américain.
 Ted Stearn (1961-2019), auteur de bande dessinée, illustrateur et animateur américain.
 William Thomas Stearn (1911-2001), botaniste britannique.

Homonymie de patronyme